Siepmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Siepmann (* 1966), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Eckhard Siepmann (* 1942), deutscher Kunstwissenschaftler, Leiter des Berliner Werkbund-Archivs
 Emil Siepmann (1863–1950), deutscher Großindustrieller
 Gerhard Sippmann (auch: Sipmann, Siepmann; 1790–1866), deutscher Zeichner, Arabesken-, Porträt- und Landschaftsmaler

 Helmut Siepmann  (* 1937), Romanist, Prof. für Romanistik an der RWTH Aachen
 Hugo Siepmann (1868–1950), deutscher Großindustrieller
 Ingrid Siepmann (* 1944), Terroristin der Bewegung 2. Juni
 Jörg Siepmann (* 1966), deutscher Filmproduzent und Filmemacher
 Ralf Siepmann (* 1945), deutscher Journalist, Moderator und Kommunikationsberater
 Steffen Siepmann (* 1986), deutscher Dartspieler
 Thomas Siepmann (* 1958), deutscher Informatiker und Professor

Siepmann ist der Name der
 Siepmann-Stiftung, die die Kontrolle über Aldi Süd ausübt
 Siepmann Gruppe, ein deutscher Industriekonzern

Siehe auch:
 Siepman
 Sipmann
 Sippmann